

Люссан () - муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Люссан () - муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Люссан () - муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта

Люсан — громада в кантоні Во